Mount Gilead kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Gilead (North Carolina)
Mount Gilead (Ohio)